Příjmení Šulek nese více různých osobností:

 Bohuslav Šulek (1816–1895) – slovenský přírodovědec, jazykovědec a publicista
 Martin Šulek (1926–???) – slovenský a československý politik
 Martin Šulek (1998) (* 1998) – slovenský fotbalový obránce
 Michal Šulek (1932–2001) – slovenský politický vězeň
 Peter Šulek (* 1988) – slovenský fotbalový záložník či obránce